Сигнальный белок и активатор транскрипции 6 (STAT6) – это человеческий ген. Белок , кодируемый этим геном, является членом транскрипционных факторов семейства STAT.
 
В ответ на цитокины и факторы роста члены семейства STAT фосфорилируются рецептор-ассоциированными киназами, а затем образуют гомо- или гетеродимеры, которые транслоцируются в ядро клетки, где они действуют как активаторы транскрипции. Этот белок играет центральную роль в осуществлении ИЛ4 опосредованных биологических реакций. Установлено, что он индуцирует экспрессию BCL2L1/BCL-X(L), которая отвечает за антиапоптотическую активность ИЛ4. Исследования нокаута на мышах показали роль этого гена в дифференцировке Т-хелпера 2 (Th2), экспрессии маркеров клеточной поверхности и переключении класса иммуноглобулинов.

Взаимодействия 
 
Было показано, что STAT6 взаимодействует с:
 CREBBP, 
 EP300, 
 IRF4, 
 NFKB1, 
 Коактиватор ядерного рецептора 1  и
 SND1.

Патология
Слияние генов
 Рецидивирующие соматические слияния двух генов, NGFI-A-связывающего белка 2 (NAB2) and STAT6, located at chromosomal region 12q13, асположенных в хромосомной области 12q13, были идентифицированы в одиночных фиброзных опухолях.
Амплификация
STAT6 амплифицируется в подмножестве дедифференцированных липосарком.

Примечания

См. также  
Интерлейкин 4

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Передача сигнала (биология)
Факторы транскрипции
Белки
Иммунная система
Экспрессия генов